Coyotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coyotepec (stad), 
 Coyotepec, Veracruz, Zentla, 
 Coyotepec kommun, Mexiko, 
 Coyotepec (kommun i Mexiko, Puebla), 
 Coyotepec, Otumba, 
 Coyotepec, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar